Змагання зі спринту серед чоловіків у біатлоні на зимових Олімпійських іграх 2006 року в італійському місті Турин проходили 14 лютого. Дистанція на 10 км розташовувалася у кільці завдовжки 3,3 км. Під час проходження дистанції спортсмени виконували дві серії потрілів — 5 стоячи і 5 лежачи. За кожний промах біатлоністи проходили штрафне коло завдовжки 150 м.

Призери

Результати 
Перегони розпочались о 10:30 за місцевим часом (UTC+1).

Після змагань, через позитивний допінг-тест, були дискваліфіковані два австрійських біатлоністи — Вольфганг Пернер, який зайняв 4 місце, та Вольфганг Роттманн (27 місце).

Примітки 

Біатлон на зимових Олімпійських іграх 2006